August von der Heydt ist der Name folgender Personen:

* August von der Heydt (Bankier, 1801) (1801–1874), deutscher Bankier und Politiker
 August von der Heydt (Bankier, 1825) (1825–1867), deutscher Bankier
 August von der Heydt (Bankier, 1851) (1851–1929), deutscher Bankier und Kunstmäzen
 August von der Heydt (Bankier, 1881) (1881–1943), deutscher Bankier